Garrigàs kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Garrigàs (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Garrigàs (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar